Ронебург може бити:

 Ронебург (Тирингија), општина у њемачкој савезној држави Тирингија у округу Грајц.
 Ронебург (Хесен), општина у њемачкој савезној држави Хесен у округу Мајн-Кинциг.